Такмичње у скоку удаљ у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27. и 28. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 18 земаља.

  Андора (1)
  Белорусија (1)
  Грузија (1)
  Кипар (1)	
  Летонија (3)
  Немачка (3)

  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Румунија (3)
  Русија (2)
  Словачка (2)
  Србија (1)
|valign="top"|
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (3)
  Француска (1)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (2)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских скакачица удаљ 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Атлетичарке су биле подељене у две групе по 15 такмичарки. Квалификациона норма је износила 6,65 метара. У финале су се пласирале три који су пребациле норму (КВ), а девет према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном